Zkratka EVS má několik významů:
 European Volunteer Service (česky "Evropská dobrovolná služba" – EDS)
 EVS Broadcast Equipment